Een apparaat om elektriciteit op te wekken: zie Generator (energietechniek)
 Aggregaat (generator)
 Gelijkstroomgenerator, zie dynamo
 MHD-generator, zie magnetohydrodynamica
 Vandegraaffgenerator
 Wisselstroomgenerator, zie alternator

Daarnaast wordt het ook gebruikt om apparaten aan te duiden voor het opwekken van:
 Gas: Gasgenerator
 Stoom: Stoomgenerator
 Geluid: Toongenerator

In de informatica:
 Generator (informatica): functie voor het itereren met een lus

In muziek:
 Generator (album), een album van Bad Religion.
 Generator (lied), een lied van de Foo Fighters.